Фазольдсберг () — община в Австрии, в федеральной земле Штирия. Входит в состав округа Грац.

Население составляет 4228 человек (на 2012 года). Занимает площадь 28,08 км². Официальный код — 60653.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йозеф Баумхакль (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 Зелёные занимают 2 места.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии